VM i håndbold 2015, slutspil er slutspillet ved VM i håndbold 2015 i Qatar. Kampene bliver spillet mellem den 25. januar 2015 og 1. februar 2015.

Overblik

Kampe

Ottendendelsfinaler

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

5.-8. plads playoff

5–8th place semifinals

Seventh place game

Fifth place game

Eksterne henvisninger 
 Turneringens hjemmeside  

Slutspil (mænd)